Hybauchenidium är ett släkte av spindlar som beskrevs av Holm 1973. Hybauchenidium ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Hybauchenidium